Die Maltese Premier League 1997/98 war die 83. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 16. Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Xgħajra Tornadoes und Tarxien Rainbows die Absteiger Rabat Ajax und Lija Athletics. Xgħajra war erstmals erstklassig, Tarxien erstmals wieder seit der Saison 1989/90.

Modus 
Die Saison wurde als Dreifachrunde ausgetragen. d. h. jede Mannschaft spielte dreimal gegen jede andere. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199798
Fußballsaison 1997/98